11. међузонски шаховски турнир одржан је у Рио де Жанеиру од 23. септембра до 20. октобра 1979 године, на ком је главни арбитар био Хари Голомбек. 

На турниру, Портиш, Петросијан и Хибнер су поделили прво место и сва тројица су се пласирала на мечеве кандидата 1980/81. Домаћи фаворит Еенрике Мекинг (рејтинг 2615) морао је због болести да се повуче са турнира после два кола, пошто је обе партије ремизирао против Ивкова и Смејкала. Његови резултати нису урачунати у збир осталих играча. Изненађење турнира био је непознати Бразилац Жајми Суни Нето, који је био међу водећима на средини турнира пре него што су му три узастопна пораза уништила шансе за квалификације.

Турнирска табела 

{| class="wikitable"
|+ Међузонски турнир Рио де Жанеиро, 23.09. - 20.10. 1979 год.
|-
! № !! Учесник !! Рејтинг !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! 15 !! 16 !! 17 !! 18 !! Бодови !! Tie break
|- style="background:#ccffcc;"
| 1 || align=left| || 2640 || - || ½ || ½ || ½ || 0 || 1 || 1 || 0 || 1 || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 0 || 11½ || 93.00
|- style="background:#ccffcc;"
| 2 || align=left| || 2610 || ½ || - || ½ || ½ || ½ || 1 || ½ || ½ || 1 || ½ || ½ || ½ || 1 || ½ || 1 || 1 || ½ || 1 || 11½ || 92.25
|- style="background:#ccffcc;"
| 3 || align=left| || 2595 || ½ || ½ || - || ½ || 1 || ½ || 1 || 1 || ½ || 1 || 0 || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || 11½ || 92.00
|-
| 4 || align=left| || 2625 || ½ || ½ || ½ || - || ½ || ½ || 0 || 1 || 1 || ½ || 1 || 1 || ½ || 1 || ½ || ½ || ½ || 1 || 11 || 
|-
| 5 || align=left| || 2375 || 1 || ½ || 0 || ½ || - || 0 || 1 || 0 || 0 || ½ || 1 || 1 || ½ || 1 || 1 || ½ || ½ || ½ || 9½ || 77.75
|-
| 6 || align=left| || 2525 || 0 || 0 || ½ || ½ || 1 || - || ½ || 1 || ½ || 1 || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || 9½ || 76.00
|-
| 7 || align=left| || 2600 || 0 || ½ || 0 || 1 || 0 || ½ || - || ½ || 1 || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || ½ || ½ || 1 || 9 || 71.25
|-
| 8 || align=left| || 2520 || 1 || ½ || 0 || 0 || 1 || 0 || ½ || - || 0 || 0 || ½ || ½ || 1 || ½ || 1 || 1 || 1 || ½ || 9 || 70.00
|-
| 9 || align=left| || 2590 || 0 || 0 || ½ || 0 || 1 || ½ || 0 || 1 || - || ½ || ½ || 1 || 0 || 1 || 0 || 1 || 1 || 1 || 9 || 68.00
|-
| 10 || align=left| || 2495 || ½ || ½ || 0 || ½ || ½ || 0 || ½ || 1 || ½ || - || 1 || ½ || 1 || 1 || 0 || 0 || ½ || ½ || 8½ || 71.75
|-
| 11 || align=left| || 2560 || ½ || ½ || 1 || 0 || 0 || ½ || ½ || ½ || ½ || 0 || - || ½ || 1 || 0 || ½ || 1 || 1 || ½ || 8½ || 68.75
|-
| 12 || align=left| || 2570 || 0 || ½ || ½ || 0 || 0 || ½ || ½ || ½ || 0 || ½ || ½ || - || 0 || 1 || 1 || 1 || ½ || 1 || 8 || 
|-
| 13 || align=left| || 2490 || 0 || 0 || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || 0 || 1 || 0 || 0 || 1 || - || 1 || 0 || ½ || 1 || ½ || 7½ || 59.50
|-
| 14 || align=left| || 2515 || 0 || ½ || ½ || 0 || 0 || ½ || ½ || ½ || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || - || 1 || 1 || 1 || 1 || 7½ || 55.25
|-
| 15 || align=left| || 2410 || 0 || 0 || ½ || ½ || 0 || ½ || 0 || 0 || 1 || 1 || ½ || 0 || 1 || 0 || - || 0 || ½ || 1 || 6½ || 
|-
| 16 || align=left| || 2420 || 0 || 0 || 0 || ½ || ½ || ½ || ½ || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || ½ || 0 || 1 || - || ½ || 1 || 6 || 
|-
| 17 || align=left| || 2365 || 0 || ½ || 0 || ½ || ½ || ½ || ½ || 0 || 0 || ½ || 0 || ½ || 0 || 0 || ½ || ½ || - || 0 || 4½ || 39.75
|-
| 18 || align=left| || 2445 || 1 || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || ½ || 0 || ½ || ½ || 0 || ½ || 0 || 0 || 0 || 1 || - || 4½ || 37.50
|}

Литература 
 Межзональные турниры Рига'79, Рио-де-Жанейро'79 / Автор-сост. В.И. Чепижный. — М.: Физкультура и спорт, 1980. — 415 с. — 100 000 экз.
 Шахматы: энциклопедический словарь / гл. ред. А. Е. Карпов. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — С. 557. — 621 с. — 100 000 экз. — ISBN 5-85270-005-3.

Спољашње везе 

 Партије на сајту pgnmentor.com

Референце 

Светски шампионат у шаху
Међузонски турнир у шаху
Шаховски турнири
Шах у Бразилу
Шах у 1979.